Isla Mujeres, sziget Mexikóban, Quintana Roo államban
Isla Mujeres, község Mexikóban, Quintana Roo államban
Isla Mujeres, település Mexikóban, Quintana Roo államban, az azonos nevű község központja